Le nom Crombez, Crombé, Crombe, Crombet(te) est un nom assez fréquent dans le nord de la France et la Belgique. 

Il s'agit d'un surnom donné à un bossu ; vient de l'ancien picard, wallon, néerlandais et breton : crom, crombe : courbé, voûté. On trouve le même adjectif en ancien français : combre.

Voir aussi : De Kromme, Crommelynck.

Patronyme

Crombez 
 Élise Crombez (née en 1982), mannequin belge
 François Crombez (1829-1870), homme politique belge
 Gérard Crombez, militant pour l'insertion des handicapés
 Henri Crombez (1856-1941), homme politique belge
 Louis Crombez (1818-1895), homme politique belge
 John Crombez (né en 1973), homme politique belge
 Charles Crombez (né en 2002), acteur belge
 Henriette de Clercq-Crombez

Crombé 
 Fabien Crombé, animateur de radio français
 Luc-Peter Crombé (1920-2005), artiste-peintre belge
 Marie-Hélène Crombé-Berton (née en 1960), femme politique belge
 Patrick Crombé (né en 1955), sculpteur belge